Бо́рки — село Тербунского района Липецкой области. Центр Борковского сельского поселения. Стоит на возвышенности реки Олым, ниже села Малые Борки.

Основано село на месте брода через Олым, где по преданию накапливался ясак — дань для Золотой Орды. В документах за 1673 год значится как село Борки, позднее, в 1778 году, отмечается как село с церковью.

Название было дано по боркам — дубовым лесам.

В Борках сохраняются парк и дом в готическом стиле, относящиеся к XVIII веку.

Население

Усадьба Борки (Борковский замок) 

В селе расположена Усадьба Борки, называемая так же Борковский замок. Это единственный в Липецкой области  в английском готическом стиле, является памятником архитектуры последней четверти XIX века. Автор замка — известный петербургский архитектор конца XIX — начала XX века Александр Иванович фон Гоген. В начале XX века усадьба принадлежала двоюродному брату императора Николая II великому князю Андрею Владимировичу.

Интересные факты 
Самая старая часть села называется Бельбека, как самая большая река в Крыму.
По местной легенде крымский хан Бельбек останавливался здесь в 1555 году, образовав временное поселение, основные силы татар были разбиты тогда в селе Судбищи, в 90 верстах от Борок. Самая длинная улица в Борках Алешки

Известные уроженцы 
 Музыкант, автор романсов М. Н. Офросимов (родился в 1840 году)

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Тербунского района